Wynnewood ist der Name mehrerer Orte in den Vereinigten Staaten:

 Wynnewood (Oklahoma)
 Wynnewood (Pennsylvania)
 Wynnewood (Tennessee)
 Wynnewood (Dallas, Texas)